Rainha Tshering Yangdon do Butão (Nobgang, Punakha, Butão; nascida em 21 de junho de 1959), é a terceira esposa do rei Jigme Singye Wangchuck, o quarto rei do Butão, que é casado com quatro irmãs, todas elas tem o direito de serem chamadas de rainha.

Ela foi educada na St. Joseph Convent, Kalimpong, e Escola de St. Helen, Kurseong, Índia.

É a mãe do atual rei do Butão, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e também da Princesa Ashi Dechen Yangzom Wangchuck e do Príncipe Gyaltshab Jigme Dorji Wangchuck.

Causas humanitárias 
A Rainha fundou a Fundação Convento de Freiras do Butão em Março de 2009. O foco da fundação é fazer uma maneira de ajudar e capacitar meninas e mulheres através da educação e auto-suficiência econômica.

Patrona 
 Patrona Real da Sociedade Real para a Proteção e tratamento dos animais.
 Patrona Real da Exposição Real Floral.

Honras

Honras nacionais 
 : Medalha Comemorativa do Jubileu de Prata do rei Jigme Singye (02/06/1999).
 : Medalha de investidura do rei Jigme Khesar (06/11/2008).
 : Medalha Comemorativa do 60º Aniversário do Rei Jigme Singye (11/11/2015).

Genealogia 

|}

Referências 

Dinastia Wangchuck